Олег Александрович Алекин () — советский и российский учёный-гидрохимик, автор трудов по химии природных вод. Доктор географических наук, профессор. Член-корреспондент АН СССР (1953). Лауреат Сталинской премии в области науки (1951). Разработал гидрохимическую классификацию природных вод.

Биография 
Родился 23 августа 1908 года в г. Вильно в семье служащего. С детства получил хорошее домашнее воспитание и образование, поскольку отец всячески развивал у него интерес к знаниям. Однако начало Первой мировой войны, революционные события 1917 года и последующая Гражданская война в России затруднили Олегу Алекину получение начального образования. Ряд лет он работал на мелких предприятиях в родном городе и в 1926 году окончил первую единую советскую трудовую школу Калуги. 

В 1930 году окончил Ленинградский химический техникум им. Д. И. Менделеева по специальности техник-химик по силикатам. В дальнейшем поступил в Ленинградский государственный университет, химический факультет которого окончил в 1938 году по специальности химик-неорганик. В 1939—1951 годах, с перерывом на Великую Отечественную войну, О. А. Алекин работал в Ленинграде последовательно младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником и заведующим лабораторией в Государственном гидрологическом институте. В 1940 защитил в ЛГУ диссертацию и получил степень кандидата химических наук.

С августа 1941 года воевал на Ленинградском фронте, осенью 1943 года был тяжело ранен и после лечения демобилизован. В 1944—1945 годах работал доцентом кафедры общей химии Архангельского мединститута.

В 1950 году защитил докторскую диссертацию по теме «Гидрохимия рек СССР», за эту работу был удостоен Сталинской премии в области науки в 1951 году.

В 1951 году О. А. Алекин выехал в Новочеркасск Ростовской области, куда был назначен директором Гидрохимического института АН СССР (ныне — в системе Росгидромета), вместо П. А. Кашинского. Одновременно с должностью директора Гидрохимического института, которую он занимал до 1960 года, был в 1954—1957 ректором Ростовского государственного университета, организовав подготовку специалистов по профилю своей деятельности.

В 1961 году О. А. Алекин по личной просьбе переведён в Ленинград в штат Лаборатории озероведения АН СССР. В 1964—1971 годах — ректор Ленинградского (ныне — Санкт-Петербургского) гидрометеорологического института (ЛГМИ), заведовал кафедрой гидрохимии.

В 1971 году в Ленинграде на базе Лаборатории озероведения был образован Институт озероведения АН СССР, в котором и стал работать О. А. Алекин. С 1974 года — заместитель директора, а с 1978 года — директор ИОЗ АН СССР. Возглавлял институт до 1982 года, после чего продолжил работать в нём в качестве консультанта. Умер в Санкт-Петербурге в 1995 году.

Научный вклад 
Опубликовал более 100 научных работ, среди них несколько монографий, переведённых на иностранные языки.

Область научных интересов О. А. Алекина — гидрохимия, химия природных вод, химическое равновесие водных систем, карбонатно-кальциевое равновесие, сток растворённых веществ с территории СССР. Основные труды посвятил исследованиям озерных вод. Результаты обобщил в монографиях — «Общая гидрохимия» (1948), «Гидрохимия» (1952), «Основы гидрохимии» (1953), «Химический анализ вод суши» (1954) и «Химия океана» (1966). Разработал гидрохимическую классификацию природных вод.

О. А. Алекин — основатель ведущей научной школы Российской Федерации «Развитие теории формирования изотопного и химического состава природных вод под влиянием естественных и антропогенных факторов и процессов» Гидрохимического института (г. Новочеркасск Ростовской области) Росгидромета. Руководитель школы — профессор Ю. А. Фёдоров.

Основные научные труды 
 Общая гидрохимия. 1948, 1953, 1970.
 Гидрохимия. 1952.
 Гидрохимия рек СССР. Т. 2—3. 1948—1949. (Труды Гос. гидрологич. ин-та. Вып. 10—15)
 Основы гидрохимии. 1953, 1970.
 Химический анализ вод суши. 1954.
 Химия океана. 1966.

См. также 
 Лауреаты Сталинской премии в области науки (1946—1952)

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Алекин Олег Александрович (фото)
 Российский государственный гидрометеорологический университет

Выпускники химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены-корреспонденты РАН
Ректоры Ростовского государственного университета
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Богословском кладбище
Преподаватели Российского гидрометеорологического университета
Делегаты XX съезда КПСС
Гидрохимики